

Patronyme

Toponyme 

 Damme, une ville allemande de Basse-Saxe ;
 Damme, une ville néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province de Flandre-Occidentale ;
 Canal de Damme, un canal situé dans la province de Flandre-Occidentale en Belgique.

Divers 
 Bataille de Damme,  le 30 et le  durant le conflit entre Capétiens et Plantagenêt.
Patronyme flamand